Eduard Köck ist der Name folgender Personen:

* Eduard Köck (1882–1961), österreichischer Schauspieler und Theaterregisseur
 Eduard Köck (Priester) (1891–1952), Oberpfarrer Msgr., Seelsorger am Wr. Landesgericht, „Engel der Gefangenen“
 Eduard Köck (Politiker) (* 1965), österreichischer Politiker (ÖVP), Bürgermeister und Bundesrat